Резня в Магинданао — произошла 23 ноября 2009 года в окрестностях города , который находится в провинции Магинданао на острове Минданао Республики Филиппины. Также известна как «резня в Ампатуане» в связи с городом, на территории которого были обнаружены тела жертв. Всего было убито 58 человек, большинство убитых (34 из 58) были журналистами.

Убитые были сторонниками , который баллотировался в губернаторы провинции Магинданао, они ехали автоколонной зарегистрировать его в качестве кандидата на предстоящих . Среди погибших в результате резни были жена Мангуададату и две его сестры.

Комитет защиты журналистов резню в Магинданао «крупнейшим убийством журналистов за всю историю». Впрочем, ещё до этого Комитет защиты журналистов называл Филиппины второй по опасности для журналистов страной в мире.

Жертвы

Члены семьи Мангуададату

Журналисты 
По данным «Philippine Daily Inquirer» в ходе резни погибло 34 журналиста, по данным на ноябрь 2009 года, лишь 25 из них были опознаны.

Прочие 
Пассажиры красной Toyota Vios
По-видимому, ошибочно были приняты за часть колонны

Синяя Toyota FX
По-видимому, ошибочно были приняты за часть колонны

Примечания 

Массовые убийства на Филиппинах
Журналисты, убитые на Филиппинах
2009 год на Филиппинах
Убийства, совершённые в 2009 году